Ананенко — фамилия. Известные носители:

 Ананенко, Алексей Михайлович (род. 1959) — советский и украинский энергетик, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Герой Украины.
 Ананенко, Иван Прокопьевич (1921—1983) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.